O rio Maciambu é um curso de água do estado  de Santa Catarina, no Brasil.

Sua bacia hidrográfica está localizada no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, e mantém-se dentro dos limites do parque desde a sua nascente até a sua foz, no oceano Atlântico, ao sul da ilha de Santa Catarina. Próximo a sua foz, corta o município de Palhoça.

Maciambu
Geografia de Palhoça